Јелена Дементјева је одбранила титулу савладавши у финалу Серену Вилијамс 6-3, 6-2.

Носиоци 
Прва два носиоца у првом колу су слободне.

  Серена Вилијамс (финале)
  Динара Сафина (четвртфинале)
  Светлана Кузњецова (друго коло)
  Каролина Возњацки (прво коло) 

 
<li>  Јелена Дементјева (побједница)
<li>  Викторија Азаренка (полуфинале)
<li>  Јелена Јанковић (прво коло)
<li>  Вера Звонарјова ''(прво коло, предала меч због повреде)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб  на сајту ВТА
 Квалификације на сајту ВТА

Међународно првенство Сиднеја — жене појединачно
Међународно првенство Сиднеја 2010.